Дискографија америчког репера 2 Chainza, састоји се од пет студијских албума, 10 микстејпова, 82 сингла, 14 промотивних синглова и 43 музичких спотова. Током каријере сарађивао је са великим бројем познатих музичара укључујући Еминема, Фифти Сента, Нелија, и многе друге. Велики број његових синглова и албума продати су у великом броју примерака, а неки од њих нашли су се на врховима светске музичке листе. Током каријере успоставио је велики број сарадњи, гостовао на неколико албума других музичара, као и на разним музичким компилацијама. За своје нумере, снимио је преко 25 музичких спотова.

Албуми

Студијски албуми

Микстејпови

ЕПови

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући музичар

Промотивни синглови

Остале песме

Гостовања на песмама

Спотови

Као главни музичар

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт
 
 

2 Chainz
2 Chainz